Црногорски дерби је дерби у Црној Гори у којем се такмиче два фудбалска клуба из два највећа града у Црној Гори. Ривали су Будућност из Подгорице и Сутјеска из Никшића. Клубови су играли утакмице у Црногорском шампионату, Првој лиги СФР Југославије, Првој лиги СР Југославије и Србији и Црној Гори.

Историја 

Будућност је основана 1925, а Сутјеска 1927. године. Међусобне утакмице играли су и пре Другог светског рата. Прва утакмица је одиграна 9. октобра 1932. године у Никшићу и Будућност је победила са 2:1. У периоду пре Другог светског рата, играли су 4 званичне утакмице - Будућност под именом РСК Будућност и Сутјеска под именом СК Херцеговац.

Први дерби после Другог светског рата је одигран у априлу 1946. године, када су клубови играли у Црногорској републичкој лиги, за промоцију у Прву Југословенску лигу. До сада одиграно је 112 утакмица између та два клуба. 

Дерби је постао популаран међу људима из ране историје због јачине клубова из 2 највећа црногорска града. Од 80-тих, оба клуба имају своје организоване навијачке групе, које су донеле Црногорском дербију нову насилничку димензију.

Статистика фудбалског дербија 

 Од 9. октобра 2021.

Највеће победе

Будућност 

 Код куће: Будућност 7:1 Сутјеска, 1933, Првенство Црне Горе у фудбалу (1920-1940)
 Као гости: Сутјеска 0:4 Будућност, 2016, Прва лига Црне Горе у фудбалу

Сутјеска 

 Код куће: Сутјеска 5;2 Будућност, 1963, Друга Лига Југославије у фудбалу
 Као гост: Будућност 1:4 Сутјеска, 2019, Прва лига Црне Горе у фудбалу

Низови 

 Највише изједначених заредом: 4 утакмице, 2018-2019

Будућност 

 Највиши низ без пораза: 17 утакмица, 2000-2010
 Највиши низ победа: 9 утакмица, 1932-1953
 Највиши низ без примљеног гола: 4 утакмице, 2004-2007

Сутјеска 

 Највећи низ без пораза: 9 утакмица, 2017-2019
 Највећи низ победа: 3 утакмице, 2017;2018
 Највећи низ без примљеног гола: 3 утакмице, 1969-1971, 2017

Рекорди по местима

Посећеност 

 Највећа / Подгорица: 16,000, Будућност - Сутјеска 3:0, Стадион под Горицом, 1974
 Најмања / Подгорица: 700, Будућност - Сутјеска 1:1, Стадион под Горицом, 2018
 Највећа / Никшић: 12,000, Сутјеска - Будућност 1:3, Стадион крај Бистрице, 1975
 Најмања / Никшић: 800, Сутјеска - Будућност 1:2, Стадион крај Бистрице, 2022

Гледаност по местима 

М = Број утакмица; H = Највећи број посетилаца; L = Најмањи број посетилаца

Последњих десет утакмица

Међусобни резултати 
Будућност и Сутјеска су били дио црногорских фудбалских такмичење још од ранијих дана. Играли су у истом рангу у доста времена. Пре Другог светског рата, фудбалско такмичење у Црној Гори је постојао у виду елиминационог турнира. Од 1946. године Будућност и Сутјеска су играли у Југословенском фудбалском систему (1946-2006) и Првој лиги Црне Горе од 2006. године.

Међусобна места у Југословенском фудбалском систему (1946-2006) 
Фудбал у Црној Гори

Key

Референце 

Фудбалски дербији
Фудбал у Црној Гори
ФК Будућност Подгорица
ФК Сутјеска Никшић